Cadorna är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Cadorna (1809–1891), italiensk politiker
 Luigi Cadorna (1850–1928), italiensk generalstabschef